Giling kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Giling, Semarang, by, Jawa Tengah, 
 Giling, Pati, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar